«Автономное действие» (АД) — российская общественная организация, позиционирующая себя как анархо-коммунистическое объединение. Организация провозглашает реализацию либертарного коммунизма, основанного на таких принципах, как прямая демократия, общественное самоуправление и федерализм. Объединение существует в странах бывшего СССР, преимущественно в России.

Краткое описание 
На официальном сайте организации сообщается, что «Автономное действие» существует с января 2002 года. 25—27 января 2002 года в Нижнем Новгороде прошёл 1-й Учредительный съезд движения.

Основные принципы, объединяющие участников организации:
 антиавторитаризм,
 антикапитализм,
 антифашизм, антинационализм,
 антибольшевизм,
 самоуправление,
 антимилитаризм,
 экологизм,
 антисексизм,
 новая гуманистическая культура,
 секуляризм,
 антиклерикализм.

Активисты «Автономного действия» именуют себя автономами, а свою борьбу автономной по той причине, что действуют самостоятельно, независимо от государственной бюрократической системы, создавая собственную номенклатуру.

АД предлагает создание системы народного самоуправления — федерации свободных индивидов, групп, общин, регионов и стран. По мнению активистов «Автономного действия», органами координации между этими группами могут являться независимые Советы или другие институты общественного самоуправления, формируемые общими собраниями снизу на принципах делегирования с правом немедленного отзыва делегатов.

По мнению АД, в настоящее время, в контексте современной ситуации в стране и в мире, необходима выработка качественно новой стратегии, отвечающей сегодняшним актуальным условиям жизни.

Основные печатные проекты «Автономного действия» — журнал «Автоном» и газета «Ситуация». В 2004 году участниками организации был основан проект Antijob.

Расколы

Революционное действие 
Весной 2010 года из АД вышла белорусская ячейка. Она выделилась в отдельную организацию —  ().

Автономное Действие (Социал-Революционное) 
В августе 2013 года на XII съезде «Автономного действия» случился внутриорганизационный конфликт, переросший в раскол организации. Несколько месяцев в России действовали две организации, носящие название «Автономное действие» и стоящие на сходных либертарно-коммунистических позициях. Однако 27 октября 2013 года отколовшаяся часть участников приняла название «Автономное Действие (Социал-Революционное)» (АДСР) (позднее данная организация была переименована в «Народную самооборону»).

В настоящее время «Автономное действие» позиционирует себя как «либертарная медиа-группа» и ставит своей целью продвижение либертарной и анархической альтернативы посредством создания качественных и современных новостных и аналитических ресурсов.

Известные участники 
 Анастасия Бабурова
 Антти Раутиайнен
 Пётр Рябов
Вадим Курылёв

См. также 
 Анархо-коммунизм
 Либертарный социализм
 Автономизм
 Анархо-коллективизм
 Социальный анархизм

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Автономного действия»
 antijob.net — Чёрный список работодателей
 «Чем Автономное Действие отличается от Ассоциации Движений Анархистов»

Анархистские организации
Политические организации России